István-zsomboly néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 István-zsomboly, az István-lápai-barlang másik neve.
 István-zsomboly, a Király Lajos-zsomboly másik neve.